Pomniki poświęcone Tadeuszowi Kościuszce:

W Polsce:
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Berezowicy Małej 
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Chełmie
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Gliwicach
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Janowie Lubelskim
 Pomniki Tadeusza Kościuszki w Końskich
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Krakowie
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Łodzi
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Małogoszczu
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Otwocku
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Poznaniu
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Przedborzu
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Przemyślu
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Radomiu
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Radzyminie
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Sanoku
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Szydłowcu
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Warszawie
 Pomnik Tadeusza Kościuszki we Włodawie

W USA:
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Bostonie
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Chicago
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Filadelfii
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Milwaukee
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w St. Petersburg (Floryda)
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie
 Pomnik Tadeusza Kościuszki w West Point